

Lugares 
Cerrito - cidade brasileira no Rio Grande do Sul
Cerrito (Entre Ríos) - cidade argentina 
Cerrito (Paraguai) - cidade paraguaia 
Cerrito (Santa Maria) - bairro 
Cerritos - cidade mexicana 
Cerritos (Califórnia) - cidade norte-americana 
El Cerrito (Califórnia) - cidade norte-americana
El Cerrito (Colômbia), cidade

Organizações 
Club Sportivo Cerrito - clube uruguaio

Desambiguações de topônimos